Името Игнатовци носят две български села:

 Игнатовци, област Велико Търново
 Игнатовци, област Габрово